

Сади — пасажирський зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Сади — село в гміні Марциновиці Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сади — село в гміні Скербешів Замойського повіту Люблінського воєводства
 Сади — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Сади — село в гміні Слубіці Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сади — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Сади — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Сади — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Сади — село в гміні Дорогичин Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Сади — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Сади — частина міста Щебрешин у Замойському повіті Люблінського воєводства
 Сади — осада в гміні Вонґровець Вонгровецького повіту Великопольського воєводства

Сади-1 — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці
 Сади-3 — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці
 Сади-4 — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці
 Сади-5 — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці
 Сади-6 — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці

Примітки